Architekturgebäude steht für
 Architekturgebäude (TU Darmstadt)
 Architekturgebäude (Hochschule Darmstadt)